Al-Mustàssim o Abu-Àhmad Abd-Al·lah al-Mustàssim bi-L·lah (1213-1258), darrer califa abbàssida de Bagdad (1243-1258).
 Al-Mustàssim (abbàssida del Caire) (segle XIV), califa abbàssida del Caire (1377 i 1386-1389), sota la tutela dels mamelucs d'Egipte